Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1986 година e 37-и пореден.

Започва на 23 март 1986 г. и завършва на 26 октомври.

Съдържа в календара 16 старта.

Пилоти и отбори

Стартове

Класиране 

 † Пилотите не са финиширали състезанието, но класирани след като завършили 90% от състезателната дистанция.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони